La Vtoraja liga 1995 (in russo: Seconda lega 1995) è stata la 4ª edizione della Vtoraja liga, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di club passò da 59 a 62, mentre quello dei gironi scese da quattro a tre.

Formula
Ciascuno dei tre gironi aveva regole e numero di partecipanti diversi, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Nel girone ovest, composto da 22 squadre, erano previste due promozioni e cinque retrocessioni.
Nel girone centro, composto da 22 squadre, erano previste due promozioni e tre retrocessioni. Nel corso della stagione i partecipanti effettivi scesero a 21 per il ritiro del Devon Oktjabr'skij, i cui risultati furono annullati; pertanto le retrocessioni scesero a due.
Nel girone est, composto da 18 squadre, era prevista una promozione e nessuna retrocessione.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1996
Avangard-Kortėk Kolomna, Venec Gul'keviči, ,  e  retrocessi in Tret'ja Liga 1996

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1996
 e  retrocessi in Tret'ja Liga 1996
Devon Oktjabr'skij esclusa dalle competizioni dopo 13 gare. Tutti i suoi risultati furono annullati.

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervaja liga 1996.

Note

Voci correlate 
Vysšaja Liga 1995
Pervaja liga 1995
Kubok Rossii 1995-1996

Collegamenti esterni

1995
Calcio nel 1995